Авельяне́да () — испанская фамилия и топоним.

Топонимы 
 Авельянеда — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Авельянеда — город в Аргентине в провинции Буэнос-Айрес.
 Авельянеда — город в Аргентине в провинции Санта-Фе.
 Авельянеда — департамент в Аргентине в составе провинции Рио-Негро.

Фамилия 
 Известные носители
 Авельянеда, Марио (род. 1974) — испанский легкоатлет.
 Авельянеда, Марко Мануэль (1814—1841) — политический деятель Аргентины.
 Авельянеда, Николас (1837—1885) — президент Аргентины в 1874—1880 годах.
 Авельянеда, Флореаль (1960—1976) — аргентинский коммунист, член Молодёжной коммунистической федерации, стал жертвой «грязной войны» в Аргентине.

 Известные носители двойных фамилий
 Гомес де Авельянеда, Хертрудис (1814—1873) — испано-кубинская писательница.
 Алонсо Фернандес де Авельянеда — псевдоним автора поддельной второй части «Дон Кихота» М. де Сервантеса.